Kopyta peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kopyta, village de la voïvodie de Łódź 
 Kopyta, village de la voïvodie de Grande-Pologne

Patronyme
 Kopyta, un nom de famille polonais

Homonymie de toponyme